Сен-Пьер-дю-Мон () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Пьер-дю-Мон — в департаменте Кальвадос;
 Сен-Пьер-дю-Мон — в департаменте Ланды;
 Сен-Пьер-дю-Мон — в департаменте Ньевр.